Фёдор Кондратьев:
 Кондратьев, Фёдор Викторович (1933—2021) — российский психиатр, публицист, заслуженный врач России.
 Кондратьев, Фёдор Фёдорович (1871 — после 1912) — заведующий магазином, депутат III Государственной думы.